Yacoub ist der Familienname folgender Personen:

 Magdi Yacoub (* 1935), ägyptisch-britischer Chirurg 
 Souheila Yacoub (* 1992), Schweizer Schauspielerin
 Zara Mahamat Yacoub, tschadische Filmemacherin, Regisseurin und Journalistin